International Working Test 2018 (IWT 2018) byl XXVII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 26. a 27. května 2018 v Itálii poblíž města Bologna. Pořadatelem soutěže byl Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) ve spolupráci s Retrievers Club Italiano (RCI).

Soutěže se zúčastnilo 36 týmů (26 národních týmů a 10 národních free týmů) z 11 zemí. Vítězem se stal národní tým Francie (1) před národními týmy Německa (2) a Maďarska (1).

Rozhodčími byly  Kurt Becksteiner,  Roddy Forbes,  Stefania Gandolfi,  Rita Kökény a  Rob Schmidt.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 40 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy a poslední vítěz měl automaticky zajištěnou účast. Protože se přihlásilo jen 26 národních týmu, zbylých 14 míst bylo k dispozici pro národní free týmy.

České týmy 
Soutěže se zúčastnily 3 národní české týmy. Druhý tým byl původně přihlášen ve složení Marcela Butková (Cool Polly Arlet Star), Michal Petrlík (Be Harley Arlet Star) a Lenka Liptáková (Blackthorn Menkib).
Nakonec svoji přihlášku stáhnul a na jeho místo byl nominován nový tým Retriever Sportem CZ (RSCZ). Třetí tým byl nominován Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS).

       náhradník / rezervní pes

Rozdělení do skupin 
Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny do pěti skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval pět testů. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

Místo konání 
Soutěž proběhla v mokřadech La Fiorentina poblíž města Molinella-Bologna v severovýchodní Itálii.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina.

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Fotogalerie

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2018 – oficiální stránky  
 International Working Test 2018 – oficiální facebookové stránky 
 Ente Nazionale della Cinofilia Italiana – oficiální stránky 
 Retrievers Club Italiano – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Itálii
Sportovní události v Itálii
Psí sporty v roce 2018
Sport v Itálii v roce 2018
Sportovní události v Boloni